Termenul „Bengkulu” se poate referi la:

 Bengkulu (oraș) în Indonezia
 Bengkulu (provincie) în Indonezia